Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma - film di fantascienza del 1999 diretto da George Lucas
 Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma - romanzo del 1999 di Terry Brooks
 Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma - videogioco del 1999 della LucasArts
 Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma - serie a fumetti